Сезон 2010/11 — 19-й сезон для «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге, а также 36-й подряд сезон, который клуб провёл в высшем дивизионе английского футбола. В этом сезоне у команды появился новый титульный спонсор, компания Aon, пришедший на смену AIG.

Команда начала сезон с победы в Суперкубке Англии над лондонским «Челси» со счётом 3:1.

В ноябре «Юнайтед» выбыл из розыгрыша Кубка Футбольной лиги, уступив «Вест Хэму» в матче пятого раунда, и таким образом не смог защитить свой титул в этом турнире.

19 декабря 2010 года сэр Алекс Фергюсон побил рекорд сэра Мэтта Басби по длительности нахождения на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед» (24 года, 1 месяц и 13 дней).

1 февраля 2011 года, после победы над «Астон Виллой», «Манчестер Юнайтед» повторил свою рекордную серию из 29 матчей без поражений в чемпионате, однако побить рекорд не сумел, проиграв в следующем матче «Вулверхэмптону».

14 мая 2011 года «Манчестер Юнайтед» стал победителем Премьер-лиги, превзойдя по количеству чемпионских титулов своего принципиального соперника, «Ливерпуль».

Команда вышла в финал Лиги чемпионов УЕФА, в котором уступила «Барселоне» со счётом 1:3.

Ключевые даты 
 1 июля 2010: английский защитник Крис Смоллинг и мексиканский нападающий Хавьер Эрнандес официально становятся игроками «Манчестер Юнайтед».
 8 августа 2010: «Манчестер Юнайтед» выигрывает Суперкубок Англии, обыграв «Челси» со счётом 3:1 на стадионе «Уэмбли».
 14 сентября 2010: В матче против «Рейнджерс» Антонио Валенсия получает сложный перелом лодыжки, из-за которого пропускает полгода.
 19 сентября 2010: «Манчестер Юнайтед» побеждает «Ливерпуль» со счётом 3:2 благодаря хет-трику Димитра Бербатова. Это первый хет-трик игрока «Юнайтед» в северо-западном дерби с 1946 года, когда 3 гола в ворота «Ливерпуля» забил Стэн Пирсон.
 22 октября 2010: Уэйн Руни подписывает с клубом новый пятилетний контракт.
 27 ноября 2010: «Манчестер Юнайтед» побеждает «Блэкберн Роверс» со счётом 7:1 в матче 15-го тура Премьер-лиги, и впервые в сезоне поднимается на 1-ю строчку турнирной таблицы. Димитр Бербатов забивает в этой игре 5 мячей.
 7 декабря 2010: «Манчестер Юнайтед» занимает первое место в группе C, сыграв вничью с «Валенсией» в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов.
 19 декабря 2010: сэр Алекс Фергюсон превосходит рекорд сэра Мэтта Басби по длительности пребывания на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед» (24 года, 1 месяц и 13 дней).
 27 января 2011: вратарь Эдвин ван дер Сар официально объявляет о своём решении завершить карьеру по окончании сезона.
 2 февраля 2011: ветеран «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл объявляет о завершении карьеры игрока.
 5 февраля 2011: «Манчестер Юнайтед» прерывает рекордную 29-матчевую серию без поражений в Премьер-лиге, уступив «Вулверхэмптону» со счётом 2:1.
 12 февраля 2011: В манчестерском дерби «Юнайтед» побеждает «Сити» со счётом 2:1 благодаря голам Нани и Уэйна Руни, причём Руни забивает победный гол ударом через себя в падении.
 18 февраля 2011: Райан Гиггз, выступающий в «Юнайтед» на протяжении 20 лет, продляет с клубом контракт сроком на один год.
 21 февраля 2011: Патрис Эвра продляет контракт с клубом сроком до окончания сезона 2013/14.
 3, 4 марта 2011: Майкл Каррик продляет контракт с клубом сроком до окончания сезона 2013/14. Даррен Флетчер продляет контракт с клубом до окончания сезона 2014/15.
 15 марта 2011: «Манчестер Юнайтед» выходит в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА, обыграв «Марсель» со счётом 2:1 по сумме двух матчей благодаря 2 голам Хавьера Эрнандеса.
 16 марта 2011: Футбольная ассоциация Англии дисквалифицирует сэра Алекса Фергюсона на 5 матчей за его комментарии после матча с «Челси», в которых он подверг сомнению решения арбитра Мартина Аткинсона.
 2 апреля 2011: В матче 31 тура Премьер-лиги против «Вест Хэм Юнайтед» «красные дьяволы», уступая после первого тайма со счётом 0:2, вырывают победу со счётом 4:2 благодаря хет-трику Уэйна Руни.
 7 апреля 2011: Футбольная ассоциация Англии дисквалифицирует Руни на 2 матча за использование нецензурной лексики во время празднования хет-трика в матче против «Вест Хэма». Дисквалификация распространяется на матч 32-го тура Премьер-лиги против «Фулхэма» и полуфинал Кубка Англии против «Манчестер Сити».
 12 апреля 2011: «Манчестер Юнайтед» выходит в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА, обыграв «Челси» со счётом 3:1 по сумме двух матчей благодаря голам Руни, Эрнандеса и Пака.
 4 мая 2011: «Юнайтед» выходит в финал Лиги чемпионов УЕФА, обыграв «Шальке 04» со счётом 6:1 по сумме двух матчей.
 8 мая 2011: В матче 36 тура Премьер-лиги «Юнайтед» обыгрывает «Челси» со счётом 2:1, обеспечив себе 6-очковое лидерство в турнирной таблице за два тура до окончания чемпионата.
 14 мая 2011: В матче 37 тура Премьер-лиги «Юнайтед» играет вничью с «Блэкберном», что обеспечивает команде рекордный 19-й чемпионский титул (12-й титул чемпионов Премьер-лиги).

Клуб

Тренерский штаб

Форма 
Поставщик формы: Nike
Спонсор: AON

Предсезонные и товарищеские матчи

Суперкубок Англии

Премьер-лига 
См. также: Премьер-лига в сезоне 2010/2011

Турнирная таблица

Результаты по турам

Статистика выступлений в Премьер-лиге

Матчи 

Время начала матчей указано британское летнее (BST)

Кубок Футбольной лиги 
См. также: Кубок Футбольной лиги 2010/2011

Кубок Англии 
См. также: Кубок Англии по футболу 2010/2011

Лига чемпионов УЕФА 
См. также: Лига чемпионов УЕФА 2010/2011

Групповой этап 
См. также: Лига чемпионов УЕФА 2010/2011. Групповой этап

 Матчи 

 Стадия плей-офф См. также: Лига чемпионов УЕФА 2010/2011. Плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Статистика

Стартовый состав

Расстановки

Наиболее частый стартовый состав

Матчи и голы 

В графе «Игры» указаны выходы в стартовом составе, после знака + указаны выходы на замену. В графе «Голы» после знака – указаны пропущенные мячи (для вратарей).

Бомбардиры

Дисциплинарные показатели

Общая статистика 

В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей и Суперкубка Англии.

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Ушли в аренду

Примечания

Ссылки 
 Сезон 2010/11 на сайте StretfordEnd.co.uk 

2009-2010
2011
Манчестер Юнайтед
Футбол в Англии в сезоне 2010/2011